Morpeth ist der Name folgender Ortschaften:

Morpeth (Northumberland), eine Gemeinde im Nordosten Englands
Morpeth (Ontario), eine Ortschaft im kanadischen Ontario
Morpeth (New South Wales), ein Stadtteil von Maitland City, Australien